Carache puede referirse a:

Geografía 
 Guinea-Bissau
 Carache, una de las islas del archipiélago de Bijagós;

 Venezuela
 Carache, uno de los 20 municipios del estado Trujillo;
 Carache, la capital del municipio antes mencionado;
 Carache, una de las 5 parroquias del municipio antes mencionado;
 Karache del  vocablo Kuicas. Ka= hermano, hombre, amigo, Cacique. Che= jefe  o mediador de las alturas."
Karache Jefe Aborigen de la Nación  Cuicas

Zoología 
 Carache, uno de los nombres vernáculos de la especie de peces Carassius carassius.

Referencias